Telêmaco Borba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Telêmaco Borba (ort), Paraná, 
 Telêmaco Borba (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar